Чо Гу Хам (; род. ) — корейский дзюдоист, чемпион мира 2018 года в весовой категории до 100 кг и бронзовый призёр в командных соревнованиях.

Биография 
Он участвовал в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 100 кг. В третьем раунде он уступил украинскому дзюдоисту Артему Блошенко.

На чемпионате мира 2018 года в Баку, в весовой категории до 100 кг, одержал победу во всех своих поединках и завоевал золотую медаль на мировых чемпионатах. Кроме того, в смешанных командных соревнованиях в составе команды Южной Кореи завоевал бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты Республики Корея
Чемпионы мира по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года